Sultani steht für:

 Altun (Münze) oder Sultani, eine osmanische Goldmünze

Sultani ist der Familienname folgender Personen:

 Basharmal Sultani (* 1985), afghanischer Boxer
 Pablo Sultani (* 1973), argentinischer Schauspieler
 Sada Sultani (* 1989), Lyrikerin

Siehe auch:
 Soltani